Apisz görög mitológiai alak, Apollón fia, jós és gyógyító
 Apisz görög mitológiai alak, Iaszón fia
 Apisz görög mitológiai alak, Phoroneosz fia, Argosz királya
 Apisz görög mitológiai alak, Telkhinész fia, Sziküón királya